Ioan fără Frică (în , în ), de asemenea Ioan al II-lea, Duce de Burgundia, cunoscut și drept Ioan de Valois și Ioan de Burgundia (), a fost Duce de Burgundia din 1404 până în 1419. A fost regent pentru vărul său primar Carol al VI-lea al Franței și membru al dinastiei Valois.

Note

Nașteri în 1371
Decese în 1419
Duci de Burgundia
Casa de Valois-Burgundia
Conți de Artois
Conți de Flandra
Ioana d'Arc
Oameni din Dijon